Grad (in italiano "città") è una parola delle lingue slave di origine indo-germanica (gordъ). È presente nei toponimi di molti paesi dell'Europa centrale e orientale.

Archeologia
 Città di Koviljka (Koviljkin grad) – un insediamento di epoca romana presso Banja Koviljača, in Serbia
 Vidin Grad – fortificazione romana (rimasta in uso sino al medioevo) presso Loznica, in Serbia

Architettura
 Castel Lueghi (Grad Predjama) – un castello del XIII secolo nei pressi di Postumia, in Slovenia
 Castello di Turjak (Grad Turjak) – un castello del XIII secolo nei pressi di Turjak, in Slovenia

Armamenti
 BM-21 Grad – lanciarazzi d'artiglieria di fabbricazione sovietica

Toponomastica
 Gornji Grad – comune della Slovenia centrale
 Grad – comune della Slovenia nord-orientale
 Istočni Stari Grad – comune della Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina
 Ivanić-Grad – comune della Croazia nella regione di Zagabria
 Mrkonjić Grad – città e comune nel nord della Bosnia ed Erzegovina, facente parte della Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina
 Stari Grad – comune della Serbia nel distretto di Belgrado 
 Volci (in sloveno Volčji Grad) – frazione del comune sloveno di Comeno

Pagine correlate 

Gorod